Hollandia
Stein, Limburg tartomány községe

 Németország
Stein, település Bajorországban
Stein, település Schleswig-Holstein tartományban